Anna Borkowska (1900–1988) – polska dominikanka
 Małgorzata Borkowska OSB – polska benedyktynka
 Anna Borkowska – polska lekkoatletka